Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2014./15. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug uz sudjelovanje 33 kluba.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 1. HRL 2014./15.
 3. HRL 2014./15.
 Hrvatski kup 2014./15.

Izvori 
 hrs.hr, 2. HRL - Jug za žene 2014./15., pristupljeno 10. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 2. HRL - Jug za žene 2014./15., pristupljeno 10. svibnja 2015.
 hrs.hr, 2. HRL - Sjever za žene 2014./15., pristupljeno 10. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 2. HRL - Sjever za žene 2014./15., pristupljeno 10. svibnja 2015.
 hrs.hr, 2. HRL - Zapad za žene 2014./15., pristupljeno 10. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 2. HRL - Zapad za žene 2014./15., pristupljeno 10. svibnja 2015.

2014-15
ž-2